SuperScum er et dansk rockband fra Aalborg bestående af Mads Ænæus Kristensen (guitar, vokal), Morten Høyer Jensen (guitar), Søren Hoff (guitar), Peter Kiel Jørgensen (bass) og Brian Rasmussen (trommer).

Bandet fik sit folkelige gennembrud med nummeret Devil In Me, der handler om de mentale traumer mange soldater må kæmpe med, når de har været udsendt i verdens brændpunkter.

Stilmæssigt blander SuperScum rock, country og americana, og flere anmeldere har kaldt stilen "Dark Country".

Historie 
SuperScum blev stiftet i Aalborg i 2012, da krigsveteranen Claus Flindt Bjerg og Morten Høyer Jensen mødtes og begyndte at skrive sange sammen. Duoen voksede i det efterfølgende år til en kvintet, og udsendte i 2013 demo'en When Rock'n'Rollers Get The Blues. Da bandet i 2014 udgav sin første EP, bestod SuperScum også af Søren Hoff, Mads Weigelt og Dennis Eriksen.

EP'en, der slet og ret fik navnet "SuperScum", blev produceret af det tidligere Dúné-medlem Ole Bjørn Sørensen, og fik fine anmeldelser med på vejen..

5. september 2016 - på Danmarks nationale flagdag for udsendte soldater - udgav SuperScum nummeret Devil In Me. Nummeret var med på EP'en, Blackout, der udkom senere samme år.

I midten af 2020 kunne man på bandets hjemmeside erfare, at medstifter og forsanger, Claus Flindt Bjerg, havde forladt orkestret. Han blev det tredje medlem til at forlade den oprindelige kvintet, da også Mads Weigelt og Dennis Eriksen havde forladt bandet. I forbindelse med udgivelsen af EP'en Orbit, blev Mads Anæus Kristensen præsenteret som ny forsanger.

7. september 2021 annoncerede bandet via det sociale medie Facebook, at det første fulde studiealbum med nordjyderne var på vej og ville blive udgivet i starten af 2022.

Filmmusik 
SuperScum leverede i 2013 musik til filmen Darkness af den danske filminstruktør, Marie-Louise Højer Jensen.

Priser 
I 2013 vandt SuperScum European Country Masters, som svarer til Det Europæiske Melodi Grand Prix for Country.

Diskografi

Album 
 2022 – Nova (TBA)

EP'er 
 2014 – SuperScum (24/11-2014)
 2016 – Blackout (11/11-2016)
 2021 – Orbit (17/9-2021)

Eksterne henvisninger 
 Officielt websted
 Officiel Facebook Page
 Officiel YouTube Channel
 Officiel profil på SoundCloud

Referencer 

 

Musikgrupper fra 2012
Rockgrupper fra Danmark